Бу́рго-де-О́сма-Сьюда́д-де-О́сма () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 289,35 км². Население — 5287 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются Святой Роке и Святая Дева дель Эспино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diario de un burgense. Blog de El Burgo de Osma
 la mejor web sobre el burgo de osma
 Web sobre ecología de la vega del río Ucero
 La frontera del Duero — Historia de El Burgo de Osma

Города Сории
Муниципалитеты Сории